Beleg van Metz (451) door Attila en de Hunnen
 Beleg van Metz (1324) door Jan I van Bohemen, Boudewijn van Luxemburg, Edward I van Bar en Frederik IV van Lotharingen (Oorlog van de vier heren)
 Beleg van Metz (1428) door Karel II van Lotharingen, René I van Anjou en Bernard I van Baden (Guerre de la hottée de pommes)
 Beleg van Metz (1444) door René I van Anjou en Karel VII
 Beleg van Metz (1473) door Nicolaas van Lotharingen
 Beleg van Metz (1518) door Franz von Sickingen
 Beleg van Metz (1552) door keizer Karel V
 Beleg van Metz (1814) door Pruisische en Russische troepen van de Zesde Coalitie
 Beleg van Metz (1870) door het Duitse leger tijdens de Frans-Pruisische oorlog
 Beleg van Metz (1944) door het Amerikaanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog